Pamplinas puede referirse a:
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
El nombre común de la planta Hypecoum imberbe.
El nombre común de la planta Montia fontana.
El nombre común de la planta Stellaria media.
El nombre común de la planta ''Senecio vulgaris.
Nombre con el que se conoció en España al cómico Buster Keaton'''.